Intercom peut désigner :
 intercom (en français, interphone), un téléphone qui utilise un réseau interne ;
 Intercom, le nom du réseau de transports urbains de la ville de Sens et son agglomération